Toponímia:
 Filadèlfia, ciutat dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Filadèlfia (Cilícia), ciutat de Cilícia
 Filadèlfia (Lídia), ciutat de Lídia, actual Alaşehir a Turquia
 Filadèlfia (Palestina), ciutat de l'antiga Palestina

 Miscel·lània: Filadèlfia (pel·lícula), pel·lícula de Jonathan Demme, estrenada el 1993 guanyadora de dos Oscars